Dove Lake ist der Name folgender Seen:

 Dove Lake (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Dove Lake (Tasmanien), Australien